Bois Blanc Island ist der Name folgender Inseln:

 Bois Blanc Island (Huronsee), Insel im Huronsee, Michigan, Vereinigte Staaten
 Bois Blanc Island (Detroit River) (auch Boblo Island), Insel im Detroit River, Ontario, Kanada